Groothoff ist der Familienname folgender Personen:

 Christiaan Jacobus Groothoff (1858–1954), niederländischer Fußballschiedsrichter 
 Hugo Groothoff (1851–1918), deutscher Architekt